Saint Joseph er, ifølge Det Nye Testamente, Maria's husbond og Jesus's stedfader.

Saint Joseph kan også referere til:

Steder

Canada 
 St. Joseph, Antigonish, Nova Scotia
 St. Joseph, Digby, Nova Scotia
 St. Joseph, Ontario
 Fort St. Joseph, Ontario
 St. Joseph's, Saskatchewan
 St. Joseph's Colony, Saskatchewan

Frankrig 
 Saint-Joseph, Loire
 Saint-Joseph, Manche
 Saint-Joseph, Martinique
 Saint-Joseph, Réunion

Der er også:
 Saint-Joseph-de-Rivière
 Saint-Joseph-des-Bancs
 Saint-Joseph AOC, en Appellation d'Origine Contrôlée i vinregion Rhône

USA 
 Saint Joseph, Florida
 Saint Joseph, Illinois
 Saint Joseph, Floyd County, Indiana
 Saint Joseph, Vanderburgh County, Indiana
 Saint Joseph, Kansas
 Saint Joseph, Louisville, Kentucky
 Saint Joseph, Louisiana
 Saint Joseph, Michigan
 Saint Joseph, Minnesota
 Saint Joseph, Missouri
 Saint Joseph, Oregon
 Saint Joseph, Marshall County, West Virginia
 Saint Joseph, Wisconsin
 Saint Joseph, Milwaukee
 Countys
 Saint Joseph County, Indiana
 Saint Joseph County, Michigan
 Township
 Saint Joseph Township, Champaign County, Illinois
 Saint Joseph Township, Allen County, Indiana
 Saint Joseph Charter Township, Michigan
 Saint Joseph Township, Kittson County, Minnesota
 Saint Joseph Township, Stearns County, Minnesota
 Saint Joseph Township, Pembina County, North Dakota
 Saint Joseph Township, Williams County, Ohio

Caribien 
 Saint Joseph, Trinidad and Tobago

Floder 
 St. Joseph River (Lake Michigan) – Saint Joseph River i USA med udløb i Lake Michigan
 St. Joseph River (Maumee River) – Saint Joseph River i USA med udløb Maumee River

Øer 
 Saint Joseph Island, Ontario, en Canadisk ø i Lake Huron
 Île Saint-Joseph, en ø i Fransk Guyana
 San José Island, Texas

Se også 
 St. Joseph River (flertydig)
 Josef
 Josef (Jesu stedfar)